«Leonardo Flores» - conjunto del nombre propio Leonardo y el apellido Flores - puede referirse a:

 Leonardo José Flores Soto (1995-), futbolista venezolano;
 Leonardo Ezequiel Flores (1997-), futbolista argentino.